Valborg ist:
 der schwedische Name der heiligen Walburga
 das größte Studentenfest in Schweden, das während der Walpurgisnacht stattfindet, siehe Valborg (Schweden)
 eine deutsche Death-Doom- und Experimental-Metal-Band, siehe Valborg (Band)